Рыночная церковь (Ма́ркткирхе, ) — название ряда церквей в Германии:

 Рыночная церковь (Ганновер)
 Рыночная церковь (Эссен)